Фраерман:
 Фраерман, Рувим Исаевич (1891—1972) — советский детский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Фраерман, Теофил Борисович (1883—1957) — украинский художник и педагог.

См. также 
 Фаерман